Inyati (Platz der Büffel) ist der Name folgender Orte:
 Inyati (Simbabwe) in der simbabwischen Provinz Nordmatabeleland
 Inyati (Südafrika) in der südafrikanischen Provinz Natal

Siehe auch:
 Inyati Mine, Ort in Simbabwe